Навязчивая мелодия (earworm или brainworm) — легко запоминающееся музыкальное произведение (мелодия), которое постоянно повторяется в голове, как только оно перестаёт играть. Обычно описывается как непроизвольное повторение музыкальных образов. 
Слово earworm — это калька от немецкого Ohrwurm.. 

Феномен широко распространён, и не следует путать его с palinacousis — редким заболеванием, вызванным повреждением височной доли головного мозга, что приводит к слуховым галлюцинациям.
Самое раннее известные использование — в новелле Десмонда Бэгли 1978 года «Свободные» (Flyaway).

Исследователи, которые изучали этот феномен: 
Теодор Райк, 
Шон Беннетт, 
Оливер Сакс, 
Дэниел Левитин, 
Джеймс Келларис, 
Филипп Бимен, 
Вики Уильямсон 
и, с более теоретической точки зрения, Питера Szendy.

Исследования и противодействия 
Согласно исследованиям Джеймс Келларис, 98 % людей сталкиваются с навязчивыми мелодиями, женщины и мужчины одинаково часто, но повторение этих мелодий в среднем длится дольше у женщин и раздражает их больше. По этим данным, на песни с текстами пришлось 73,7 %, а на инструментальную музыку — лишь 7,7 % случаев.

Учёные из Западного Вашингтонского университета выяснили, что привлечение рабочей памяти при решении умеренно трудных задач (например анаграмм, судоку, а также чтение романов) эффективно останавливает повторение мелодий и уменьшает их рецидивы. Другое издание отмечает, что мелодичная музыка чаще имеет повторяющийся ритм, который может привести к бесконечным повторениям, и разве что кульминация может разорвать этот порочный круг.

Исследования 2015 года, проведённые в Школе психологии и клинических наук о языке в Университете Рединга, показали, что также может помочь жевательная резинка.

В популярной культуре 
Короткий рассказ Эдгара Аллана По «Бес противоречия» (1845).

Рассказ Марка Твена 1876 года «Литературный кошмар» (также известный как «Режьте, братцы, режьте!») — это про звон, от которого можно избавиться только путём передачи его другому лицу.

В коротком рассказ Генри Каттнер «Nothing but gingerbread left» (1943, в русском издании «Хотя держит нос налево») Каттнер воображает секретные усилия союзников, направленные против фашистской Германии, используя броскую рифму для сломления оппозиции концентрации. Англоговорящие были в безопасности от earworm, так как текст не скандировался на английском.

В двадцатом эпизоде 7-го сезона мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» под названием «Ушной червь» (2010) Губку Боба «заедает» песня под названием «Musical Doodle». Этот эпизод представляет earworm как физическое существо, которое попадает в голову при прослушивании запоминающейся песни.

В эпизоде сериала «Доктор Кто» Under the Lake, Доктор говорит, что он перенёс двухнедельный earworm, прослушав «Mysterious Girl» Питера Андре; он утверждал, что это было так невыносимо, что вскоре он «выпрашивает щётку смерти милостивой руки».

См. также 
 Идея-фикс (Сверхценная идея)
 Фонологическая петля
 Эффект Тетриса

Литература

Ссылки 
 Эффект навязчивой мелодии // ПостНаука, 15.01.2019
 Стало известно, почему некоторые песни "заедают" в голове // Ferra.ru, 18 сентября 2020 
 Учёные выяснили, как работает мозг, когда в нём заедает песня. Синдромом навязчивой мелодии страдают почти 100 процентов землян // Pro.KudaGo.com, 14 ноября 2017 
 Песни, которые "заедают" в голове, полезны для мозга // Вести.ру, 17 июня 2021
 Лайфхак: как избавиться от навязчивой мелодии в голове // Русская служба Би-би-си, 28 июня 2017
  Мужчина покончил с собой из-за застрявшей в голове песни // Лента.ру, 5 авг 2020

Примечания 

Музыкальные термины
Социальная психология